Arche peut faire référence à :

Monuments et constructions 
 Arche, une forme architecturale (voir aussi arc),
 Arche de la Défense, monument parisien,
 Arche du souvenir, monument de Leicester (Angleterre) ;
 Arche 22, monument de Banjul, en Gambie,
 Arche de Tchernobyl, un projet de coffrage du réacteur #4 ;

Géologie 
 Arche naturelle, un pont formé par l'érosion,
 Parc national des Arches, site protégé de l'Utah aux États-Unis, 
 Arche de Corte, formation naturelle en Corse ;

Sens religieux 
 L'Arche d'alliance est le coffre qui, dans la Bible, contient les tables de la Loi (Dix Commandements) données à Moïse sur le mont Sinaï,
 L'arche de Noé est dans la Genèse le bateau qui sauve Noé, sa famille et les êtres vivants lors du Déluge, 
 L'Arche sainte, est l'armoire où on conserve les rouleaux de la Torah dans les synagogues ;

Groupes 
 Communautés de l'Arche, un mouvement pacifiste français basé sur le modèle des ashrams de Gandhi,
 Communautés de l'Arche, associations françaises qui accueillent des personnes ayant un handicap mental ;

Culture 
 L'Arche, atelier d'Art sacré fondé en 1917,
 L'Arche Éditeur, une maison d'édition française fondée en 1949,
 L'Arche, mensuel du judaïsme français, édité par le Fonds Social Juif Unifié depuis 1957,
 Arche d'Anaxial, un vaisseau de l'univers fictif du jeu Glorantha (1966),
 L'Arche, un immense artefact extraterrestre de l'univers de Halo,
 LArche, un vaisseau autobot dans l'univers de Transformers,
 Forme en arche, une forme musicale, notamment utilisée au ,
 La Grande Arche, un roman de Laurence Cossé (2016) sur la construction de l’Arche de la Défense,
 Piège de l'arche de Noé, aux échecs. Un fou se laisse piéger dans une chaîne de pions évoquant une arche,
 Arche, un album de Dir En Grey (2014),
 Arche, un roman de science-fiction de Stephen Baxter (2009).

Zoologie 
 arche, une espèce de mollusques bivalves, vivant notamment dans l'ouest africain, de la famille des Arcidae.
 arche de Noé (Arca noae), une autre espèce de mollusques bivalves, de la même famille.

Divers 
 Arche, une holding immobilière.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre